Sune Johansson kan syfta på:
 Sune Johansson, socialdemokratisk politiker
 Sune K. Johansson, jurist och riksdagsdirektör